Каха Малхазович Махарадзе (; 20 октября 1987, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — грузинский футболист, выступающий на позиции полузащитника. С 2006 года по 2015 год играл за национальную сборную Грузии, с 2020 года также выступает за узбекистанский клуб «Локомотив (футбольный клуб, Ташкент)».

Карьера 
В 2004 году начал свою профессиональную карьеру в одном из самых знаменитых клубов Грузии — «Динамо» (Тбилиси), где провёл три сезона и в общей сложности сыграл в трёх матчах. В сезоне 2007 года перешёл в «Динамо» (Батуми), где выступал два сезона, и в проведённых двенадцати матчах забил три гола.

В 2009 году переехал в Узбекистан и подписал контракт с ташкентским «Локомотивом». В «Локомотиве» играл в первой лиге, где за два сезона провёл девятнадцать матчей и забил один гол. В 2009 году по итогам опроса на официальном сайте «Локомотива», был признан лучшим игроком года.

В феврале 2011 года подписал контракт с одним из знаменитых клубов Узбекистана — ташкентским «Пахтакором». В составе «Пахтакора» стал ведущим игроком, играл в матчах Лиги Чемпионов АФК. В 2011 году стал бронзовым призёром чемпионата Узбекистана и обладателем Кубка Узбекистана, а в 2012 году — чемпионом Узбекистана.

В период с 2013 по 2015 годы Махарадзе являлся капитаном «Пахтакора». В общей сложности Махарадзе сыграл в составе «Пахтакора» в 120 матчах и забил 26 голов. В январе 2016 года подписал контракт с ташкентским «Локомотивом», за которого выступал до конца 2018 года.

Карьера в сборной 
В международных матчах на уровне сборных дебютировал 18 октября 2004 года. В составе юношеской сборной Грузии играл против сверстников из Словакии, и помог команде победить со счётом 4:2. В составе сборной Грузии до сегодняшнего времени провел четыре матча. Последний раз был вызван в сборную в марте 2015 года в матче против сборной Германии.

Достижения

Командные 
В составе «Локомотива»:
 Чемпион Узбекистана: 2016, 2017
 Обладатель Кубка Узбекистана: 2016, 2017

В составе «Пахтакора»:
 Чемпион Узбекистана: 2012, 2014, 2015
 Обладатель Кубка Узбекистана: 2011
 Бронзовый призёр Чемпионата Узбекистана: 2011

В составе «Динамо Тбилиси»:
 Чемпион Грузии: 2004/2005
 Обладатель Суперкубка Грузии: 2005

Личные 
В составе ташкентского «Локомотива»:
 Лучший игрок года в по версии официального сайта клуба: 2009.

Личная жизнь 
Отец Малхаз Махарадзе — футболист, известный игрок тбилисского «Динамо» в середине 1980-х годов. Брат Борис Махарадзе — профессиональный футболист.

Примечания 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Чихура»
Игроки ФК «Динамо» Батуми
Игроки ФК «Локомотив» Тбилиси
Игроки ФК «Локомотив» Ташкент
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Согдиана»